Biografies:
 Joan Baptista Batlle i Martínez (Barcelona, 1876 - 1939), llibreter, bibliòfil i editor de materials per a l'estudi del folklore català
 Joan Batlle i Amell (Sitges, 1855 - 1927), pintor paisatgista, vinculat a l'Escola Luminista
 Joan Batlle i Grabulosa (Girona, 1953), rector de la Universitat de Girona entre els anys 2002 i 2005, expert en visió computeritzada i robòtica i autor de nombroses publicacions tècniques
 Joan Batlle i Planas (Torroella de Montgrí, 1911 - Buenos Aires, 1966), pintor surrealista argentí d'origen català
 Joan Batlle i Ribot, alcalde de Sitges (1865 -1868) vegeu llista d'alcaldes de Sitges
 Joan Batlle i Valls (Calella de la Costa, 1872 - Blanes, 1939), sacerdot i músic blanenc
 Arquitectura: Casa Joan Batlle, edifici modernista de Marià Tomàs i Barba a l'Hospitalet de Llobregat